Робе́н Дювилля́р (; ) — французский лыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете. Специалист дистанционных гонок.

В Кубке мира Дювилляр дебютировал в феврале 2004 года, в декабре 2009 года впервые попал в десятку лучших на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний день имеет на своём счету 4 попадания в десятку лучших на этапах Кубка мира, 3 в эстафетах и 1 в личной гонке. Лучшим достижением Дювилляра в общем итоговом зачёте Кубка мира является 51-е место в сезоне 2010/11.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере занял 50-е место в скиатлоне 15+15 км.

Участник трёх чемпионатов мира.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Rossignol.

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт спортсмена

Лыжники Франции
Биатлонисты Франции
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Всемирных военных игр